Downing Park – parco di New York, negli Stati Uniti d'America
 Downing Provincial Park – parco della Columbia Britannica, in Canada